Toponímia:
 Alcalà de Xivert, municipi a la comarca del Baix Maestrat, al País Valencià
 Alcalá de Ebro, municipi a la Ribera Alta de l'Ebre, a l'Aragó
 Alcalá de Henares, ciutat a la comunitat de Madrid
 Alcalá de Guadaíra, localitat a la província de Sevilla
 Alcalá de Gurrea, municipi a la Foia d'Osca, a l'Aragó
 Alcalá de Moncayo, municipi a la comarca de Tarassona i el Moncayo, a l'Aragó
 Alcalá del Júcar, localitat a la província d'Albacete
 Alcalá del Obispo, municipi a la Foia d'Osca, a l'Aragó 
 Alcalá del Río, municipi a la província de Sevilla
 Alcalá de la Selva, municipi a la comarca de Gúdar-Javalambre de l'Aragó
 Alcalá de la Vega, municipi a la província de Conca
 Alcalá de los Gazules, municipi a la província de Cadis
 Alcalá la Real, municipi a la província de Jaén 
 La Vall d'Alcalà, municipi a la comarca a la Marina Alta al País Valencià
 Valverde de Alcalá, municipi a la comunitat de Madrid
 Alcalá (Valle del Cauca), municipi de Colòmbia
 Bisbat d'Alcalá de Henares, seu episcopal pertanyent a la província eclesiàstica de Madrid, amb seu a l'arxidiòcesi de Madrid, en la Comunitat de Madrid
 Porta d'Alcalá, monument a la vila de Madrid
 Biografies:
 Francisco Xavier Alcalá Navarro, escriptor gallec
 Juan Antonio Alcalá (Madrid, 1971), periodista radiofònic espanyol especialitzat en esports
 Lluís Alcalà i Baqués, músic i compositor de sardanes
 Antonio Alcalá Galiano (Càdiz, 1789 - Madrid, 1865), polític i escriptor andalús.
 Luis Alcalá Gómez, polític valencià
 Miguel Alcalá Martínez, polític valencià
 Pedro Alcalá Guirado (Mazarrón, Regió de Múrcia, 1989), futbolista espanyol que juga en la posició de defensa
 Miscel·lània:
 Ducat d'Alcalá de los Gazules, títol nobiliari espanyol que el rei Felip II d'Espanya va concedir a Pedro Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero el 1558
 Universitat d'Alcalá, universitat pública espanyola amb campus són a Alcalá i Guadalajara 
 Universitat d'Alcalá (històrica)